Raadik ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Raadik (1917–1999), estnischer Boxer
 Pille Raadik (* 1987), estnische Fußballspielerin